Гран-при Азербайджана 2019 года (официально ) — автогонка, четвёртый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2019 года, которая прошла 28 апреля на городской трассе в Баку.

Свободные заезды 
Первая тренировка была остановлена, после того как у Джорджа Рассела произошел контакт с открывшимся люком на прямой.

Квалификация 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +14…16С, трасса +26…35С.

Квалификация дважды прерывалась красными флагами: после окончания времени первого сегмента Роберт Кубица врезался в стену в восьмом повороте, из-за необходимости эвакуации машины и восстановления барьеров начало второй сессии было отложено на 25 минут, а во время неё Шарль Леклер разбил свою машину точно в том же месте, что и Кубица за полчаса до этого. По итогам первой сессии протокол неожиданно возглавил Пьер Гасли, притом что ещё до начала заездов было известно, что его результат не будет иметь значения из-за наказания стартом с пит-лейн.

|}
 1.  Антонио Джовинацци получил штраф с потерей десяти мест на старте, из-за установки третьего блока управляющей электроники.
 2.  Роберт Кубица стартовал с пит-лейн, из-за замены передней подвески, тормозов, рулевого управления и настроек.
 3.  Кими Райкконен первоначально квалифицировался девятым, но затем был исключен из протокола за нарушение гибкости переднего антикрыла.
 4.  Пьер Гасли дисквалифицирован за нарушение лимита потребления топлива.

Стартовое поле

Гонка 

|-
!colspan="11"|Источник:
|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при Азербайджана
Спорт в Азербайджане в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Апрель 2019 года